Хорошев — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Хорошев, Александр Степанович (1941—2007) — советский и российский историк и археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Хорошев, Андрей Фёдорович (род. 1959, творческий псевдоним Андрей И) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, телеведущий.
 Хорошев, Геннадий Алексеевич  (род. 1927) — учёный, инженер-кораблестроитель, Заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии.
 Хорошев, Игорь Петрович (род. 1965) — советский и американский клавишник, композитор.
 Хорошев, Пётр Иванович (1902 — не ранее 1950) — советский военачальник, полковник.
 Хорошев, Сергей Сергеевич (род. 1982) — российский волейболист.
 Хорошев, Юрий Николаевич (род. 1955) — советский и российский тренер по боксу.

Топоним 
 Хорошев — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины.
 Хорошев (в 1927—2016 годах Володарск-Волынский) — посёлок городского типа в Житомирской области Украины.



См. также 
 Хорошевка
 Хорошево
 Хорошовка
 Хорошово